MRB of mrb is een afkorting van:

 Mitteldeutsche Regiobahn, merknaam van de Transdev-groep voor treinverbindingen in Duitsland
 Motorreddingboot
 Motorrijtuigenbelasting
 Mouvement Réformateur Belgique, een verbond van drie Franstalige rechtse en centrum-rechtse politieke partijen in België
 Stationscode voor 
 Station Maribo, Maribo, Denemarken
 Station Mariënberg, in Mariënberg in de provincie Overijssel, Nederland.
 Station Manorbier, van de National Rail in Pembrokeshire, Wales
 Station Sint-Mariaburg, in het Antwerpse district Ekeren, België